Игиу има више значења:

 Игиу (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Игиу (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Игиу (Алба), општина у округу Алба у Румунији